Obersdorf heißen folgende geographische Objekte:

 Obersdorf (Hochstadt am Main), Ortsteil der Gemeinde Hochstadt am Main, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Obersdorf (Kirchendemenreuth), Ortsteil der Gemeinde Kirchendemenreuth, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Obersdorf (Müncheberg), Ortsteil der Gemeinde Müncheberg, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Obersdorf (Sangerhausen), Ortsteil der Stadt Sangerhausen, Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Obersdorf (Sulzbach-Rosenberg), Ortsteil der Stadt Sulzbach-Rosenberg, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Obersdorf (Wilnsdorf), Ortsteil der Gemeinde Wilnsdorf, Landkreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen

 Obersdorf (Gemeinde Wolkersdorf), Katastralgemeinde von Wolkersdorf im Weinviertel, Niederösterreich 
 Obersdorf (Gemeinde Bad Mitterndorf), Ortschaft von Bad Mitterndorf im Salzkammergut, Steiermark

Siehe auch:
 Oberdorf
 Oberstdorf
 Oberndorf
 Oberasdorf